I Fantastici Quattro (The Fantastic Four) – gruppo di personaggi dei fumetti Marvel Comics
 I Fantastici 4 (Fantastic Four) – film del 2005 diretto da Tim Story
 Fantastic 4 - I Fantastici Quattro (Fantastic Four) – film del 2015 diretto da Josh Trank
 I Fantastici Quattro (The Fantastic Four) – serie animata del 1967
 I Fantastici Quattro (Fantastic Four) – serie animata del 1994
 I Fantastici Quattro (Fantastic Four: World's Greatest Heroes) – serie animata del 2006

Pagine correlate
The Fantastic Four (disambigua)